Herlth ist der Familienname von:

 Kurt Herlth (1896–1966), deutscher Szenenbildner
 Robert Herlth (1893–1962), deutscher Szenenbildner

Siehe auch:
 Herlt